Sezon 1912/1913 był 3. sezonem najwyższej klasy rozgrywkowej Szwecji. Tytułu nie obroniła drużyna Örgryte IS. Nowym mistrzem został zespół IFK Göteborg.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Svenska serien

Bibliografia 
 

1912 w piłce nożnej
1913 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1912 w Szwecji
1913 w Szwecji